Dit is een lijst van rectores magnifici van de Landbouwhogeschool Wageningen (1918-1986), Landbouwuniversiteit Wageningen (1986-2000), Wageningen Universiteit (2000-2009) en Wageningen University (2009-heden).

 
 
Rectores magnifici van de universiteit te Wageningen
Wageningen rectores